Ignacy Karp (zm. 1768) – wojski żmudzki, sędzia ziemski repartycji rosieńskiej
 Ignacy Karp (zm. 1805) – sędzia ziemski i sędzia ziemiański szawelski
 Ignacy Karp (1780–1809) – powstaniec kościuszkowski